AS-15 peut désigner :

 Kh-55,  un missile de croisière soviétique (Code OTAN : AS-15 ),
 AS-15, un sous-marin de sauvetage du Projet 1910 « Kashalot », code OTAN : ,
 Autoroute espagnole AS-15, une autoroute autonome de la principauté des Asturies.